

Persone 
James Wilson I (1766-1839) – politico statunitense del New Hampshire
James Wilson (1779-1868) – politico statunitense della Pennsylvania
James Wilson (1835-1920) – politico statunitense dell'Iowa, Segretario dell'Agricoltura
James Wilson – politico australiano
 James Wilson – politico e giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti
 James Wilson – giornalista fondatore del The Economist
 James Wilson – campione di atletica britannico
 James Wilson – esploratore britannico del XVIII secolo
James Q. Wilson (1931–2012) – politologo statunitense
 James Wilson – calciatore gallese nato nel 1989
 James H. Wilson – militare statunitense del XIX secolo
 James Wilson – calciatore inglese nato nel 1995
 James Wilson – produttore cinematografico statunitense
 James Wilson detto Jimmy (1947-2012), cestista statunitense

Personaggi immaginari 
 James Wilson – personaggio della serie televisiva Dr. House - Medical Division